Política
Democracia 
Democratas (Brasil) (DEM) — extinto partido político brasileiro, sucessor do Partido da Frente Liberal (PFL).
Partido Democrata (Estados Unidos da América)
Partido Democrático (Itália) (PD) — partido político italiano criado em 2007

Futebol
Esporte Clube Democrata — time de futebol de Governador Valadares
Democrata Futebol Clube — time de futebol de Sete Lagoas

Tecnologia
Democrata — automóvel brasileiro fabricado pela IBAP (Indústria Brasileira de Automóveis Presidente), na década de 1960

Desambiguação